Ahmadabad, une ville indienne ;
 Ahmadabad, une ville iranienne (province de Qazvin) ;
 Ahmadabad, une ville pakistanaise.